

Toponyme 

communes
 L'Isle, commune suisse du canton de Vaud du district de Morges ;
 ,  page d’homonymie ;
 L'Isle-aux-Coudres, municipalité du Québec faisant partie de la municipalité régionale de comté de Charlevoix ;
 L'Isle-sur-la-Sorgue, commune française, située dans le département de Vaucluse ;
 L'Isle-en-Dodon, commune française, située dans le département de la Haute-Garonne ;
 L'Isle-de-Noé, commune française, située dans le département du Gers ;
 L'Isle-d'Abeau, commune française, située dans le département de l'Isère ;
 L'Isle-en-Rigault, commune française de la Meuse ;
 L'Isle-sur-le-Doubs, commune française, située dans le département du Doubs ;
 L'Isle-sur-Serein, commune française, située dans le département de l'Yonne ;
 L'Isle-Adam, commune française, située dans le département du Val-d'Oise ;
 L'Isle-Verte, municipalité du Québec faisant partie du Bas-Saint-Laurent ;
 L'Isle-d'Espagnac, commune française, située dans le département de la Charente ;
 L'Isle-Arné, commune française, située dans le département du Gers ;
 L'Isle-Bouzon,  commune française, située dans le département du Gers ;
 * L'Isle-Marie, commune française, située dans le département de la Manche ;
 L’Isle-Saint-Geniès, ancien nom de la commune française de Martigues, située dans le département des Bouches-du-Rhône ;

autres communes
 Corgnac-sur-l'Isle, commune française, située dans le département de la Dordogne ;
 Sarliac-sur-l'Isle, commune française, située dans le département de la Dordogne ;
 Camps-sur-l'Isle, commune française, située dans le département de la Gironde ;
 Marsac-sur-l'Isle, commune française, située dans le département de la Dordogne ;
 Razac-sur-l'Isle, commune française, située dans le département de la Dordogne ;
 Savignac-de-l'Isle, commune française, située dans le département de la Gironde ;
 Montier-en-l'Isle, commune française, située dans le département de l'Aube ;
 Saint-Léon-sur-l'Isle, commune française, située dans le département de la Dordogne ;
 Saint-Louis-en-l'Isle, commune française, située dans le département de la Dordogne ;
 Notre-Dame-de-l'Isle, commune française, située dans le département de l'Eure ;
 Saint-Vincent-sur-l'Isle, commune française, située dans le département de la Dordogne ;
 Saint-Antoine-sur-l'Isle, commune française, située dans le département de la Gironde ;
 Saint-Seurin-sur-l'Isle, commune française, située dans le département de la Gironde ;
 Saint-Jouan-de-l'Isle, commune française, située dans le département de la Côtes-d'Armor ;

quartiers d'une ville
 L'Isle, quartier de Vienne ;
 L'Isle, terre située sur les anciens villages de Saint-Samson-de-l'Isle et de Cendres (non loin du Mont Saint-Michel) qui font partie aujourd'hui de la commune de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine). Cette terre est à l’origine du nom du poète Leconte de Lisle.

Patronyme 

 Liste des seigneurs de L'Isle-Adam

 Annet Morio de L'Isle, général français du Premier Empire ;
 Auguste de Villiers de L'Isle-Adam, écrivain français ;
 , nom de deux évêques français ;
 Jean de Villiers de L'Isle-Adam, maréchal de France ;
 Jean-Baptiste Romé de L'Isle, minéralogiste français ;
 Jean-Marie de L'Isle, acteur français ;
 Louis de l'Isle (1685-1741), astronome français ;
 Louis de Villiers de L'Isle-Adam, comte-évêque de Beauvais pendant la Renaissance ;
 Mado de l'Isle (1919-), poète, écrivaine, romancière, biographe, essayiste, éditeur, et auto-compositeur québécoise ;
 Philippe de Villiers de L'Isle-Adam, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;
 Pierre de Villiers de L'Isle-Adam, Grand Maître de France sous Charles V.

Autres 

 L'Isle joyeuse (Debussy), pièce pour piano de Claude Debussy
 Palais de l'Isle, palais au châtelain d'Annecy
 Forêt de L'Isle-Adam

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Patronyme français